Алгински район (, ) е район в Казахстан, част от Актобенска област. Заема площ от 7100 км2. Според преброяването на населението през 2009 г. в района има 38 578 души. Административен център е град Алга.

Население

Етнически състав през 2009 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2009 г. (с повече от 20 души):

Източници

Външни препратки